«Меня зовут Джаз» () — американское многосерийное реалити-шоу на TLC про трансгендерную девушку по имени Джазз Дженнингс. В 11-ой серии представлены особенности взаимоотношений Джаз с её семьёй «ситуация традиционной подростковой драмы показанная сквозь призму трансгендерной молодёжи». Телевизионный проект «Джаз — Это Я» стартовал 15 июля 2015 года, и получил положительную оценку телезрителей и критиков.

Примечания 

Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2015 году
Реалити-шоу США
Телесериалы на английском языке
Телесериалы, сюжет которых разворачивается во Флориде